Emmabrug (Groningen), een brug in de stad Groningen
 Emmabrug (Haarlem), een brug in de stad Haarlem
 Emmabrug (Nieuwegein), een brug in Nieuwegein
 Koningin Emmabrug, een brug in Willemstad, Curaçao